USS Decatur je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Decatur (1839)
 USS Decatur (DD-5) 
 USS Decatur (DDG-73) 
 USS Decatur (DD-341) 
 USS Decatur (DD-936) 
 USS Decatur (DDG-31)

Decatur

ja:ディケーター
zh:迪凯特号驱逐舰